Татарский Ахтиял — деревня в Менделеевском районе Татарстана, входит в состав Тураевского сельского поселения.

Расположена на северо-востоке района, на реке Ахтиялка в 2 км к северо-западу от села Ижёвка, в 3,5 км к северу от Тураево и в 20 км к северо-востоку от Менделеевска.

Численность населения 95 человек (2010 г.). Большинство жителей татары.

Около 70 жилых домов, половина — дачники. На территории находятся: магазин, клуб и медпункт. Имеется подъездная дорога от Ижёвки.

История 
В «Списке населенных мест по сведениям 1859—1873 годов», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Ахтиал 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии. Располагалась при речке Ахтиалке, по правую сторону продолжения Елабужско-Малмыжского почтового тракта, в 50 верстах от уездного города Елабуги и в 20 верстах от становой квартиры в казённом селе Алнаши (Троицкое). В деревне, в 19 дворах жили 177 человек (85 мужчин и 92 женщины), была мельница.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Менделеевского района